Písmena NRA mohou znamenat:

 Národní střelecká asociace – anglicky National Rifle Association, organizace pro střelné zbraně v USA
 Národní revoluční armáda – označení čínské armády v letech 1925–1947
 Armáda národního odporu – z anglického varianty National Resistance Army, povstalecké hnutí v Ugandě

Externí odkazy